Der Family Circle Cup 1995 war ein Damen-Tennisturnier in Hilton Head Island. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 27. März bis 2. April 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Hilton Head Island